Meat puppet désigne :
Un faux-nez en anglais (également sockpuppet).
Meat Puppets, un groupe de rock américain.
Meat Puppets, leur premier album.
Meat Puppet, un jeu vidéo sorti en 1997.